Tataren steht für:

 Tataren (auch Turktataren, Turkotataren und älter Turko-Mongolen), verschiedene turkstämmige und turksprachige Völkergruppen in Eurasien; 
 Ort bei Insterburg (Ostpreußen), Landkreis Darkehmen, heute Oblast Kaliningrad

sowie abgeleitet in:
 Tataren-Heckenkirsche, botanische Spezies
 Tataren-Lattich,  botanische Spezies
 Tataren-Melde, botanische Spezies

 Tatarenjoch, Zeit der Fremdherrschaft in der Geschichte Russlands
 Tatarensturm, Einfall tatarischer bzw. mongolischer Stämme in Osteuropa, siehe Mongolensturm
 Tatarenmeldung, ein übertriebener Pressebericht

 Tatarensund, Meerenge in Russisch-Fernost (Sachalin)
 Tatarenturm, Turm der Magdeburger Stadtbefestigung

 Tatarensauce, eine Saucenzubereitung, siehe Sauce tartare

Siehe auch:
 Tatar (Begriffsklärung)